Мото Гран-при Великобритании было 8-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2007 года. Эта гонка прошла с 22 по 24 июня 2007 года на гоночной трассе Донингтон Парк, Великобритания.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc 

Великобритания